Запо́лье — деревня в Смоленской области России, в Ельнинском районе. Население — 37 жителей (2007 год)   Расположена в юго-восточной части области в 19 км к юго-западу от города Ельня, в 9 км западнее автодороги  Сафоново — Рославль, на берегу реки Стряна. Входит в состав Малышевского сельского поселения.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была местом ожесточённых боёв и дважды была оккупирована гитлеровскими войсками. 1-й раз в июле 1941 года (освобождена в ходе Ельнинской операции), 2-й раз в октябре 1941 года (освобождена в ходе Ельнинско-Дорогобужской операции в 1943 году). Была освобождена 68-й армией.

Экономика 
Фермерское хозяйство «Щербино» .

Примечания 

Населённые пункты Ельнинского района